Il massacro di Hebron può riferirsi a due distinti gravissimi fatti di sangue avvenuti nella città di Hebron:

massacro di Hebron del 1929, massacro in cui nel 1929 morirono 67 ebrei per mano araba.
massacro di Hebron del 1994, massacro effettuato nel 1994 da Baruch Goldstein di 29 musulmani intenti alla preghiera. Il bilancio complessivo fu di 60 morti (di cui cinque ebrei, oltre all'attentatore).